Paolo Bianco (Foggia, 1977. augusztus 20. –) olasz labdarúgóhátvéd.

Források 
Paolo Bianco adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon ,

1977-ben született személyek
Olasz labdarúgók
A Foggia labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
A Catania labdarúgói
A Cagliari labdarúgói
Az Atalanta BC labdarúgói
A Sassuolo labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek